Илья́ И́горевич Залу́цкий (), более известный под ником «Perfecto», — российский киберспортсмен, игрок в Counter-Strike: Global Offensive, выступающий за украинскую команду Natus Vincere.

Игровая карьера 
В Counter-Strike: Global Offensive начал играть с 2017 года. Первой профессиональной командой стала российская команда «Atlants». Свой первый матч, который освещался на HLTV, сыграл 20 мая 2018 года против «Shooting Stars». В том best of 3 матче Илья набрал 1.52 КД. За Atlants Perfecto в общей сложности сыграл 19 матчей, которые освещались на HLTV.

На турнире EPICENTER 2018 CIS Open Qualifier #4 выступал за «skipping school». На этом турнире он сыграл 3 матча и в среднем набрал 1.12 КД.

В октябре 2018 его заметила команда Syman. Играя за эту команду Илья получил большой игровой опыт: принял участие в семи LAN-турнирах и прошёл на StarLadder Berlin Major 2019. На отборочном СНГ-миноре Илья стал лучшим игроком команды с рейтингом 1.08 Вместе с коллективом он выиграл турнир на 35.000 долларов США NEST Pro Series 2019. Молодого игрока заметил тренер команды Na’Vi Андрей Городенский и пригласил в стан «рожденных побеждать».

С 24 января 2020 года выступает за одну из лучших команд мира Natus Vincere. Свой первый матч за «рожденных побеждать» сыграл 1 февраля 2020 года против . Тот матч он закончил с рейтингом 1.01.

В октябре 2020 заразился COVID-19, в связи с чем произошел конфликт с командой forZe. Все дело в том, что матч был перенесен без согласия с forZe. Игроки команды начали обвинять команду Na’Vi в злоупотреблении своим влиянием на профессиональной сцене. Игроки украинской организации позже заявили, что все претензии нужно высказывать турнирному организатору.

После вторжения России в Украину отказался от выступления под российским флагом: 19 декабря 2022 года попросил заменить его на нейтральный в киберспортивном википроекте Liquipedia.

Достижения за Natus Vincere

Примечания

Ссылки 

Киберспортсмены России
Natus Vincere
Профессиональные игроки в Counter-Strike: Global Offensive